Motociklistična Velika nagrada Jugoslavije 1990 je bila sedma dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1990. Potekala je 17. junija 1990.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1990
1990
1990 v Jugoslaviji